Е́ва И́бботсон (), урождённая Е́ва Мари́я Шарло́тта Мише́ль Ви́снер (; 21 января 1925, Вена, Первая Австрийская Республика — 20 октября 2010, Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания) — британская писательница, автор книг для детей и подростков.

Биография 
Ева Ибботсон родилась в Вене в 1925 году в семье евреев-атеистов. Отец писательницы, , был врачом. Занимался лечением бесплодия. Его метод использования собственной спермы для зачатия, давший жизнь таким образом шестистам младенцам, в настоящее время признан не этичным. Мать писательницы, , была писательницей и драматургом. Сотрудничала с Бертольтом Брехтом и писала сценарии для фильмов Георга Вильгельма Пабста. Родители развелись в 1928 году, когда Ибботсон было три года. Как она сама позднее вспоминала, после развода родителей у неё было «вненациональное, сложное и весьма интересное, но и очень несчастное детство, всегда в каком-то поезде и с желанием иметь дом». Её отец согласился читать лекции в Эдинбургском университете. Мать, опасаясь преследований со стороны нацистов, в 1933 году уехала с ней во Францию, где жила в Париже. В 1934 году она эмигрировала в Великобританию и поселилась в  в графстве Мидлсекс, после чего к ней приехала дочь. Другие члены семьи писательницы тоже бежали из Вены и присоединились к ним в Великобритании. Опыт бегства из Вены оказал значительное влияние на жизнь и творчество Ибботсон.

Она обучалась в школе Дартингтон-Холл, образ которой позднее использовала под названием Делбертон-Холла в романе «Омут стрекоз» (2008). Вначале Ибботсон собиралась стать врачом и получила степень бакалавра в Бедфорд-колледже в Лондоне. В 1945 году, во время магистратуры в Кембриджском университете, писательница познакомилась со своим будущим мужем, Аланом Ибботсоном. Он бы экологом. В 1947 году они поженились и переехали в Ньюкасл-апон-Тайн, где у них родились три сына и дочь.

Мысль о том, что во время работы ей придётся проводить эксперименты на животных, подтолкнула её к решению оставить карьеру учёного. Ибботсон вернулась в колледж, который закончила в 1965 году, получив педагогический диплом Даремского университета. В 1960-х годах, перед тем, как начать писать книги, некоторое время она преподавала в школе.

Писательница пережила мужа. Она умерла в своем доме в Ньюкасле-апон-Тайне 20 октября 2010 года, накануне завершив редакцию своей последней книги и начав работу над новой.

Творчество 
Писательская карьера Ибботсон началась с создания сценария телевизионной драмы «Линда пришла сегодня» для канала «Television Playhouse», вышедшей в эфир в декабре 1962 года. Её первой книгой на английском языке, стал роман для детей «Великое спасение приведений», опубликованный в 1975 году издательствами «Макмиллан» в Великобритании и «Уолк» в США с иллюстрациями Саймона Стерна и Джулио Мэйстро соответственно.

Книги для детей 
Ибботсон написала более десятка книг для детей, в том числе «Какая Ведьма?» (на русском языке издавалась под названием «Мисс Ведьма»), «Тайна платформы №13», «Циферблат привидения», «Миссия Монстр» (на русском языке издавалась под названием «Операция «Монстр»», «Путешествие к Речному морю», «Звезда Казани», «Звери замка Клаустон» и «Омут стрекоз». За роман «Путешествие к Речному морю» в 2001 году Ибботсон была удостоена книжной Премии Нестле-Смартис. Писательница неоднократно входила в списки номинантов на главные британские книжные премии, посвящённые литературе для детей. Книги Ибботсон «Какая Ведьма?» и «Путешествие к Речному морю» переведены на несколько иностранных языков.

Её произведения написаны с богатым воображением и чувством юмора. В большинстве из них события разворачиваются в волшебном мире с волшебным персонажем. Ибботсон говорила, что ей не нравилось думать о сверхъестественном, и, создавая персонажи, она хотела уменьшить страх читателей перед такими вещами. Некоторые из книг, в частности «Путешествие к Речному морю», отражают любовь Ибботсон к природе. Она написала эту книгу в память о покойном муже-экологе. План этого произведения писательница держала в голове в течение многих лет. Ещё по признанию самой Ибботсон, ей не нравилась «скупость и жажда власти», и этими качествами она часто снабжала отрицательные персонажи в своих произведениях.

Её любовь к родине прослеживается в романах «Звезда Казани», «Песня лета» и «Волшебные флейты» (издававшаяся так же под названием «Неохотная наследница»). В этих книгах события разворачиваются, главным образом, на фоне австрийской сельской местности. В них также проявляется её любовь к природе.

Книги для юношества 
Ибботсон было также создано несколько произведений для подростков и юношества. Некоторые из них успешно переиздавались под разными названиями. Писательница была удивлена тому, что эти её книги отнесли к литературе для взрослых, так как она писала их для подростков. Всего ею было написано три таких книги: «Тайная графиня» (издавалась также под названием «Графиня Нижней Лестницы»), «Лебединое общество» и «Волшебные флейты» (издавалась также под названием «Неохотная наследница»).

Книги Ибботсон, написанные ею после 1992 года, свидетельствуют об отказе писательницы от романтического фона, свойственного её ранним произведениям для подростков и юношества. События в двух из них развиваются в Европе во время Второй мировой войны и отражают личный опыт писательницы. Первый подобный роман «Утренний подарок» (1993) стал бестселлером. В её последнем романе для юношества, «Песня лета» (1997) события также разворачиваются во время Второй мировой войны.

Отношение к плагиату 
Критики заметили сходство между «платформой №13» в книге Ибботсон «Тайна платформы №13» (1994) и «платформой 9 и 3/4» в книге Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» (1997), также расположенной на вокзале Кингз-Кросс в Лондоне. Журналист  написала о сходстве: ««Ибботсон, казалось бы, представилась блестящая возможность заявить о плагиате, как в настоящее время Джоан Роулинг судится с американской писательницей [Нэнси Стоаффер], но в отличие от неё, Ибботсон говорит, что хотела бы пожать ей [Джоан Роулинг] руку. «Я думаю, что все мы заимствуем друг у друга, как писатели»».

Сочинения 
Книги для детей
 «» () (1975)
 «» () (1979)
 «Червь и Принцесса с носиком из ириски» () (1983)
 «» () (1987)
 «Не просто ведьма» () (1989)
 «» () (1994)
 «» () (1996)
 «» () (1999)
 «» () (2001)
 «» () (2004)
 «» () (2005)
 «Призраки Хирама» () (2008)
 «» () (2008)
 «Огр Оглфорта» () (2010)
 «Пёс и его мальчик» () (2010)
 «» () (2012)

Книги для подростков и юношества
 «» () (1981)
 «Волшебные флейты» () (1982)
 «Магазин перчаток в Вене и другие рассказы» () (1984)
 «» () (1985)
 «Маденская площадь» () (1988)
 «» () (1993)
 «» () (1997)
Книги на немецком языке
 «Рождественский карп» () (1967)
 «В канун Рождества» () (1968)
 «Это было написано в звёздах» () (1971)

Награды 
 «Лучший романтический роман года, опубликованный в Англии». Премия Ассоциации романтических романистов (1983); роман «Волшебные флейты» (1982).
 Медаль Карнеги. Номинации:
 1978 года, роман «Какая Ведьма?» (1979)
 2001 года, роман «Путешествие к Речному морю» (2001)
 2005 года, роман «Звезда Казани» (2004).
 «Лучшая книга обозначения». Журнал школьной библиотеки (1998); роман «Тайна платформы №13» (1994).
 Книжная премия Нестле-Смартис:
 номинация 1998 года, роман «Тайна платформы №13» (1994)
 победитель 2001 года в номинации «Литература для детей в возрасте 9—11 лет»; роман «Путешествие к Речному морю» (2001)
 серебряная медаль 2004 года в номинации «Литература для детей в возрасте 9—11 лет»; роман «Звезда Казани» (2004).
 «Уитбредская Детская Книга Года», номинация 2001 года; роман «Путешествие к Речному морю» (2001).
 «Приз Гвардиан» за детскую книгу. Номинации:
 2001 года, роман «Путешествие к Речному морю» (2001)
 2010 года, роман «Огр из Оглфорта» (2010)
 2012 года, роман «Отвратительные» (2012, посмертно).

Экранизации 
 «Линда пришла сегодня» (1962).
 «Великое спасение привидений» (2011).

Комментарии

Примечания

Ссылки 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Писатели Великобритании